Lake Freeman steht für:

 Lake Freeman (Indiana), Stausee im US-Bundesstaat Indiana
 Lake Freeman (Neuseeland), Gebirgssee im Southland District der Region Southland auf der Südinsel von Neuseeland